La unitat perifèrica de Làrissa (en grec: Νομός Λάρισας) és una unitat perifèrica de Grècia. La capital és Làrissa. Correspon a l'antiga prefectura de Làrissa.

Municipis